Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Christo van Rensburg che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Tim Mayotte (semifinali)
 Brad Gilbert (semifinali)

 Johan Kriek (primo turno)
 Robert Seguso (primo turno)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Tim Wilkison (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1987